

Presentación previa 
[Taro Daniel[]] fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Yūichi Sugita derrotó en la final a Kwon Soon-woo.

Cabezas de serie 

 ' Yūichi Sugita (Campeón)
  Henri Laaksonen (Primera ronda)
  Lee Duck-hee (Primera ronda)
  Go Soeda (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Grega Žemlja ''(Primera ronda)
  Ruben Bemelmans ''(Segunda ronda)
  Zhang Ze ''(Cuartos de final)
  Andrew Whittington ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Yokohama 2017